Brubaker může být:

 Brubaker – americký dramatický film z roku 1980

příjmení
 Ed Brubaker (* 1966) – americký komiksový scenárista a kreslíř
 Jeff Brubaker (* 1958) – americký lední hokejista